Herrarnas puckelpist vid olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada, hölls den 14 februari i Cypress Bowl Ski Area. Den kanadensiske skidåkaren Alexandre Bilodeau vann och tog därmed den första kanadensiska guldmedaljen någonsin i ett OS på hemmaplan. Samtidigt innebar Dale Begg-Smiths andraplats den första silvermedaljen i ett vinter-OS för Australien.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Referenser 

 2010 Winter Olympics results: Men's Moguls Qualification, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.
 2010 Winter Olympics results: Men's Moguls Final, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.

Freestyle vid olympiska vinterspelen 2010